Asio (software), een softwarebibliotheek
 Asio (geslacht), een vogelgeslacht
 Audio Stream Input/Output, een digitale audioverwerkingsstandaard